Sobat – rzeka w Sudanie Południowym i Etiopii
 Sobat – miasto i dystrykt w Sudanie